Spur der Wölfe steht für:

 Spur der Wölfe (Lehane), Roman von Dennis Lehane (2001)
 Balto – Auf der Spur der Wölfe, US-amerikanischer Zeichentrickfilm von Phil Weinstein (2002)

Siehe auch
 Die Spur des Wolfes, italienisch-spanischer Film von Gianfranco Baldanello (1974)